Baureihe 260 bezeichnet folgende Diesellokomotiven:
 Von 1968 bis 1987 bei der Deutschen Bundesbahn die DB-Baureihe V 60
 Seit 2010 bei der Deutschen Bahn AG die Voith Gravita